Jules Joffrin, une personnalité politique française (1846-1890).
 Jules Joffrin, une station du métro de Paris sur la ligne 12
 la place Jules-Joffrin à Paris.